América Televisión o América TV puede referirse a:

 América Televisión (Argentina).
 América Televisión (Perú).